«Big Bright World» (в пер. с англ. Большой яркий мир) — третий сингл шотландско-американской рок-группы Garbage из их пятого студийного альбома Not Your Kind of People. Релиз сингла состоялся 1 июня 2012 года только в Австралии. В качестве бисайда на виниловом издании сингла вышла композиция «Automatic Systematic Habit».

Видеоклип 
Музыкальное видео, снятое Джули Орсер, было выпущено 19 августа 2012 год на официальном канале Garbage на YouTube. Видеоряд клипа составлен из чёрно-белых изображений христианской церкви, кладбища, кадров подводного плавания и геозарисовок, хаотически сменяющих друг-друга. На протяжении всего видеоклипа периодически мелькает изображение Ширли Мэнсон.

«Big Bright World» стал первым клипом Garbage, который был полностью снят в HD. В съёмках сцен подводного плавания принимали участие фанаты группы.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция

 «Big Bright World» − 3:36

 Грампластинка

 «Big Bright World» — 3:36
 «Automatic Systematic Habit» — 3:18

 Промо CD

 «Big Bright World» − 3:36

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Garbage
 Видеоклип «Big Bright World»

Песни 2012 года
Синглы Garbage